Мари́на Алексáндровна (Георгиевна) Тарáсова (р. 1960) — российская ка.

Биография 
Родилась в 1960 году. Училась в Зеленоградской музыкальной школе, затем в средней специальной школе имени Гнесиных. Закончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского.

Победитель международных конкурсов в Праге, Флоренции, Париже, лауреат конкурса им. П. И Чайковского в Москве.

В 1995 году Марине Тарасовой присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

С 2005 года является Президентом и солисткой-виолончелисткой Благотворительного фонда «Международный салон классической музыки Марины Тарасовой и Александра Полежаева „Звёзды России и стран Европы“», а также директором экологической организации «Санта». Занимается организацией и проведением концертов в России и других странах.

Примечания 

Виолончелистки